Benzoate ist die Stoffgruppenbezeichnung für die  Salze und die Ester der Benzoesäure.

Salze 

Die Salze bestehen aus Benzoat-Anionen und einem Kation. Beispiele sind Calciumbenzoat, Natriumbenzoat und Kaliumbenzoat, die als Konservierungsmittel für Lebensmittel verwendet werden. Wird ein Benzoat-Salz mit einer Säure behandelt, entsteht wieder Benzoesäure.

Die Salze der Benzoesäure entstehen bei der Neutralisation der freien Säure mit den entsprechenden Laugen oder bei der Hydrolyse von Benzoesäureestern.

Ester 

Die Benzoesäureester erhält man durch Veresterung der Benzoesäure mit Alkoholen. Sie sind meist farblose, fruchtartig riechende Flüssigkeiten, die in der Parfüm-  und Aromenindustrie verwendet werden. Einige Benzoesäureester haben krampflösende Eigenschaften und wirken als Expektorans.

Benzoesäureester sind in Wasser schwer, in Alkohol und Ether leicht löslich. Wichtige Vertreter sind Benzoesäuremethylester (Lösungsmittel und Riechstoffzusatz), Benzoesäureethylester und Benzoesäurebenzylester.

Einzelnachweise 

Stoffgruppe
 Benzoate
 Benzoate